Сигу́рни Александра Уи́вер (, , имя при рождении — Сью́зен; род. 8 октября 1949, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса и продюсер. Приобрела широкую известность после исполнения роли Эллен Рипли в фильмах «Чужой» (1979), «Чужие» (1986), «Чужой 3» (1992) и «Чужой: Воскрешение» (1997). Эта роль принесла ей множество наград, в том числе номинацию на премию «Оскар», а героиня актрисы Эллен Рипли стала одним из самых значительных женских героев в мировом кино. Считается ветераном экшн-героинь в научно-фантастических фильмах.

Трижды номинировалась на премию «Оскар» (1987, 1989 — дважды). Обладательница премий «Золотой глобус» (1989 — дважды), BAFTA (1998) и «Сатурн» (1987, 2010). 16 декабря 1999 года, Сигурни Уивер была удостоена именной звезды на Голливудской «Аллее славы».

Ранние годы 

Сигурни Уивер родилась в Нью-Йорке в семье тогдашнего президента телерадиокомпании NBC Сильвестра «Пэта» Уивера (1908—2002) и бывшей британской актрисы Элизабет Инглис (1913—2007). Помимо неё, в семье рос её старший брат Траян (род. 1945). Дядя актрисы, Дудлс Уивер (1911—1983), был актёром-комиком.

В детстве будущая актриса была окружена многочисленными нянями и служанками, а когда пришло время учиться, мать отправила Сьюзен в частную нью-йоркскую школу. Уивер с самого детства была намного выше своих сверстников, поэтому часто становилась объектом насмешек последних. Чтобы избежать этого и завоевать уважение учеников, она превратилась в своего рода школьного клоуна.

В 1962 году её семья ненадолго переехала в Сан-Франциско, а позже — обратно на восток, в Коннектикут, где Сьюзен посещала частную среднюю школу для девочек Ethel Walker School. В 1963 году, вдохновлённая одной из героинь романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», Сьюзен изменила своё имя на Сигурни.

После окончания школы в 1967 году Сигурни уехала на несколько месяцев в Израиль, где жила в кибуце.

В 1969 году, по возвращении в США, Уивер изучала английскую литературу в Стэнфорде, а также драматическое искусство в Йельском университете. Тогда же она начала играть в школьных спектаклях.

Карьера

Начало 
Дебютом на большом экране для Сигурни Уивер стал крохотный эпизод у Вуди Аллена в фильме «Энни Холл» 1977 года. Однако уже через два года, благодаря роли лейтенанта Эллен Рипли в фантастическом боевике Ридли Скотта «Чужой», вышедшем на экраны в 1979 году, актриса стала широко известна.

Фильм Скотта и персонаж Уивер стали культовыми не только среди почитателей кинофантастики, но и у поклонников кино вообще. Впоследствии Сигурни Уивер снялась ещё в трёх сиквелах «Чужого», став тем самым одной из жанрообразующих фигур фантастического боевика. Более того, исполнение ею роли Эллен Рипли во второй серии «Чужих» принесло ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Уивер, кроме того, была номинирована на эту престижную кинопремию за роль активиста по защите животных Дайан Фосси в фильме «Гориллы в тумане», а также за роль стервозной начальницы в популярной комедии конца 1980-х годов «Деловая девушка». Уивер выдвигалась на «Оскар» за эти роли в один год. Помимо этого, за оба фильма она получила премию «Золотой глобус».

Новые проекты 

В 2006 году у актрисы вышло три фильма. Первый из них зрители увидели в феврале 2006 года на Берлинском кинофестивале: в фильме «Снежный пирог» Уивер сыграла больную аутизмом женщину. Также она сыграла роль властного продюсера программы теленовостей в комедийном фильме Джейка Кэздана «Телевизор» и роль в фильме-биографии писателя Трумена Капоте «Дурная слава».

В начале декабря 2006 года Уивер снималась в Нью-Йорке в драме «Девушка в парке». Фильм рассказывает историю одинокой женщины, давно потерявшей свою маленькую дочь и спустя много лет встречающую похожую на неё случайную девушку (Кейт Босуорт).

Роль преданной матери, потерявшей собственного сына-гея, в телевизионной драме «Молитвы за Бобби» принесла Уивер очередные номинации на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Одни из последних крупных ролей Уивер в кино — «Аватар», «Снова ты», «Погоня», «Хижина в лесу», «Средь бела дня» и «Красные огни». В 2013 году за роль госсекретаря США Элейн Бэрриш в мини-сериале «Политические животные» была в 7-й раз номинирована на «Золотой глобус» и в 3-й на «Эмми».

В сентябре 2011 года было подтверждено, что актриса примет участие в съёмках фильма «Аватар 2», сиквела первой части.

Личная жизнь

Отношения 
В 1967 году, временно проживая в Израиле, Уивер обручилась с репортёром Аароном Латамом, однако довольно скоро они расстались.

В 1983 году Сигурни Уивер познакомилась на театральном фестивале в Уильямстауне с режиссёром Джимом Симпсоном, а уже 1 октября 1984 года вышла за него замуж, Симпсон моложе актрисы на шесть лет. У супругов есть дочь Шарлотта Симпсон (род. 13 апреля 1990 года).

Взгляды и общественная деятельность 
После работы над фильмом «Гориллы в тумане» Уивер стала сторонницей фонда The Dian Fossey Gorilla Fund и в настоящее время является его почётным председателем. За работу в фонде она была удостоена премии от клуба Explorers Club. Уивер является ярой защитницей окружающей среды.

В 2013 году Уивер выступила с критикой политики президента РФ Владимира Путина, которого назвала «настоящим диктатором», и призвала к поддержке российского ЛГБТ-сообщества и участниц группы Pussy Riot.

Фильмография

Видеоигры

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com.

Примечания

Ссылки 

 BBC News article on Sigourney Weaver
 Daily Telegraph interview with Sigourney Weaver
 Sigourney Weaver at Emmys.com
 Weaver talks about her first screen role, in Annie Hall

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе
Выпускники Школы Чапина (Манхэттен)
Выпускники Школы Этель Уокер
Выпускники школы Брирли
Выпускники Йельской школы драмы
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Киноактрисы США

Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези